Schietspoel, onderdeel van een weefgetouw
Shuttle (badminton), het gevederde balletje dat bij badminton gebruikt wordt
Shuttle Inc., een Taiwanese fabrikant van moederborden, (barebone-)pc's en monitors
Shuttle (film), een thriller/horrorfilm uit 2008

Voertuigen:
Ruimteveer of spaceshuttle, soortnaam voor een herbruikbaar ruimtevaartuig dat opstijgt als raket en landt als een vliegtuig
Eurotunnel Shuttle, een treindienst tussen Calais/Coquelles in Frankrijk en Folkestone in Engeland
42nd Street Shuttle, een korte metrolijn tussen de stations Times Square en Grand Central onder 42nd Street in New York
Metroshuttle, een gratis autobusdienst in het centrum van de Britse stad Manchester

Zie ook
Pendelen (doorverwijspagina)